Нурматов — фамилия.

Известные носители 
 Нурматов, Абид (род. 1918) — советский машинист, Герой Социалистического Труда (1959).
  (род. 1947) — киргизский специалист по телекоммуникациям, директор Госудаственной инспекции связи (1995—1997), Государственного агентства связи (2010—2011) и Института электроники и телекоммуникаций Кыргызского государственного технического университета (2011—2016).
 Нурматов, Бекзод (ок. 1992—2019) — узбекистанский самбист и боец смешанных единоборств, чемпион Азии по самбо в дисциплине боевого самбо в весе до 82 кг (2017).
 Нурматов, Зохид (род. 1964) — узбекистанский футболист и тренер, финалист Кубка Узбекистана в составе клуба «Темирйулчи» (1992).
 Нурматов, Кубанычбек Советович (род. 1966) — киргизский политик, депутат Жогорку Кенеша (2015—2020).
 Нурматов, Нумон (род. 1972) — узбекистанский футболист, обладатель Кубка Узбекистана (1997) и чемпион Узбекистана (1998) в составе клуба «Пахтакор».
 Нурматов, Тимур — таджикистанский футболист, игрок чемпионата Таджикистана в составе клуба «Гвардия».
 Нурматов, Туренмурат — узбекистанский самбист, бронзовый медалист чемпионата мира в дисциплине боевого самбо в весе до 100 кг (2006).
 Нурматов, Ходжикабар (1944—2007) — советский и узбекистанский актёр.
 Нурматов, Хусейн (род. 2000) — таджикистанский футболист, игрок чемпионата Таджикистана в составе клуба «Истаравшан».
 Нурматов, Шахзодбек Садыкович (род. 1991) — узбекистанский футболист.
 Нурматов, Шермат Нурматович — узбекистанский чиновник, хоким Ферганской области (2004—2006).

 Нурматова, Ашурбиби (род. 1916) — колхозная звеньевая, Герой Социалистического Труда (1948).
 Нурматова, Дилбарнисо (род. 1939) — советский механизатор, Герой Социалистического Труда (1976).
  (род. 1990) — киргизский борец, бронзовая медалистка чемпионата Азии в весе до 48 кг (2011—2013).
 Нурматова, Нигора (род. 1990) — казахстанская регбистка, чемпионка Азиатских игр по регби-7 (2010).

См. также